La Coppa CECAFA 2017 è stata la 39ª edizione del torneo. Si è svolta in Kenya dal 3 al 17 dicembre 2017. Il titolo è andato al  battendo in finale lo  ai calci di rigore.

Partecipanti

Fase a gruppi

Girone A

Classifica

Risultati

Girone B

Classifica

Risultati

Fase a eliminazione diretta

Semifinali

Finale 3º - 4º posto

Finale

Statistiche

Classifica marcatori
4 reti
 Derrick Nsibambi

3 reti
 Khamis Musa Makame

2 reti

 Pierre Kwizera
 Abubakher Sanni
 Abel Yalew

 Masoud Juma
 Ibrahim Juma

 Mohamed Issa
 Kassim Suleiman

1 rete

 Laudit Mavugo
 Shassiri Nahimana
 Cedric Dani Urasenga
 Dawa Hotessa
 Whyvonne Isuza
 Ovella Ochieng

 Vincent Oburu
 Duncan Otieno
 Zakaria Al Harish
 Muhadjiri Hakizimana
 Atak Lual
 Himid Mao Mkami

 Milton Karisa
 Manko Kaweesa
 Nicholas Wadada
 Ibrahim Ahmada
 Mudathir Yahya

Calcio nel 2017